Sonata n. 1 per violino e pianoforte (Brahms) – composizione di Johannes Brahms
Sonata n. 2 per violino e pianoforte (Brahms) – composizione di Johannes Brahms
Sonata n. 3 per violino e pianoforte (Brahms) – composizione di Johannes Brahms
Sonata per violino e pianoforte – composizione di Edward Elgar
Sonata per violino e pianoforte – composizione di César Franck
Sonata per violino e pianoforte – composizione di Claude Debussy